Henk Tennekes (meteoroloog), een Nederlands meteoroloog
 Henk Tennekes (toxicoloog), een Nederlands toxicoloog